Are You Ready? – album dei Pacific Gas & Electric del 1970
 Are You Ready? – traccia dell'album Saved di Bob Dylan del 1980
 Are You Ready – singolo dei Thin Lizzy del 1981
 Are You Ready – album dei Bucks Fizz del 1982
 Are You Ready – singolo dei Bucks Fizz del 1982, dall'album omonimo
 Are You Ready? – singolo di KC and the Sunshine Band del 1984, dall'album KC Ten
 Are You Ready – singolo degli AC/DC del 1991, dall'album The Razors Edge
 Are You Ready – singolo di Joanne Accom del 1999
 Are You Ready – singolo dei Creed del 2000, dall'album Human Clay
 Are You Ready? – singolo di Aaliyah del 1996
 Are You Ready – Singolo dei Three Days Grace del 2003
Are you ready – Singolo dei Disturbed
 Are You Ready – album dei Blue Rodeo del 2005
 Are You Ready – singolo delle Shakaya del 2005
 Are You Ready? – traccia dell'album V.E.L.M. (Vivi e lascia morire) di Bassi Maestro del 2006
 Are You Ready – album delle Shakaya del 2006
 Are You Ready? – traccia dell'album Object 47 dei Wire del 2008
 Are You Ready – canzone di Anna Abreu del 2008
 Are You Ready? – traccia dell'album United Nations of Sound di Richard Ashcroft del 2010
 Are You Ready – singolo di George Aghedo. Nel 2011 (postumo) abbinato a Gimme Some Lovin' è entrato nella Usa Top 20 charts.

Note